Plagiostoma är ett släkte av svampar. Plagiostoma ingår i familjen Gnomoniaceae, ordningen Diaporthales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Plagiostoma